Landkreis Schaumburg is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt  inwoners () op een oppervlakte van  km². Kreisstadt is Stadthagen,

Geschiedenis 
Schaumburg werd in het kader van de herindeling van de Landkreisen (Kreisreform) op 1 augustus 1977 opgericht uit twee opgeheven Landkreisen: Schaumburg-Lippe en Grafschaft Schaumburg, waarbij de stad Hessisch Oldendorf werd ingedeeld bij het landkreis Hamelen-Pyrmont. Hierdoor ontstond weer enigszins het historische gebied Schaumburg. Dit gebied werd in 1647 gedeeld door de landgraven van Hessen-Kassel en de graven van Lippe.

Uit het Hessische deel ontstond het graafschap Schaumburg, dat in 1866 werd ingedeeld bij de Pruisische provincie Hessen-Nassau, en als district met de naam Grafschaft Schaumburg (met als bestuurscentrum Rinteln) verderging. Bij een reorganisatie van het bestuur in Pruisen werd het ingedeeld in de provincie Hannover.

Het deel dat verkregen werd door de graven van Lippe, hernoemde zich na 1647 tot het graafschap Schaumburg-Lippe (er bestond ook een graafschap Lippe-Detmold), welke in 1807 tot vorstendom werd verheven, het werd in 1918 een vrijstaat en bleef tot 1946 een eigen deelstaat in het naoorlogse Duitsland, toen ging het op in de nieuwe deelstaat Nedersaksen. De deelstaat Schaumburg-Lippe bestond uit de Kreisen Bückeburg en Stadthagen, welke in 1948 werden verenigd tot het landkreis Schaumburg-Lippe.

Steden en gemeenten 

In 2005 is in geheel Nedersaksen een nieuwe bestuursstructuur ingevoerd. Hierbij is het verschil tussen de "steden" en "vrije gemeenten" komen te vervallen. Deze worden nu ambtelijk aangeduid met "eenheidsgemeenten", wat wil zeggen dat de gemeente alle gemeentelijke taken zelfstandig uitvoeren. De Samtgemeinden voeren voor de Mitgliedsgemeinden ("deelnemende gemeente") alle of enkele gemeentelijke taken uit. Dit is een vorm van intercommunale samenwerking. De Samtgemeinden bestaan vaak uit zeer uitgestrekte of zeer dunbevolkte "deelnemende gemeenten" voor welke het ondoenlijk is alle gemeentelijke taken zelf uit te voeren. Zo telde bijvoorbeeld de gemeente Meerbeck op 30 juni 2005 2108 inwoners.

De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis:

Eenheidsgemeenten
 Auetal
 Bückeburg
 Obernkirchen
 Rinteln
 Stadthagen

Samtgemeinden met deelnemende gemeenten, bestuurszetel = *

Schaumburg